Brio har flere betydninger:

 BRIO – legetøjsproducent
 Italienske og franske musikudtryk – musikudtryk